Aniseia är ett släkte av vindeväxter. Aniseia ingår i familjen vindeväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vindeväxter
Aniseia